Klik steht für:
 Linux-Software, siehe AppImage
 Klik (DDR), von 1985 bis 1989 ausgestrahlte Jugendsendung des DDR-Fernsehens

Klik ist Familienname von:
 Josef Klik (1935–2020), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Klick
 Klyk
 Glik